Zulus — são um povo do sul da África, também chamado AmaZulu
 AmaZulu F.C. — clube sul-africano de futebol
 Amazulu FC (Zimbabwe) — clube de futebol extinto de Bulawayo
 Amazulu (banda) — banda de ska britânica dos anos 1980
 Amazulu (álbum) — álbum de estúdio de estreia da cantora e compositora sul-africana Amanda Black